Кроудер () — английская фамилия. Известные носители:

 Кроудер, Латиф (род. 1977) — американский актёр бразильского происхождения, каскадёр и мастер боевых искусств.
 Кроудер, Норман Аллисон (1921—1998) — американский учёный, педагог, изобретатель разветвлённого алгоритма программированного обучения.